Пуэрто-Мадрин () — город в провинции Чубут в аргентинской Патагонии. Город был основан 28 июля 1865 года.

Город расположен вблизи полуострова Вальдес, являющегося пристанищем северных гладких китов, косаток, морских слонов и львов, патагонских пингвинов.

Экономика 
В городе расположен алюминиевый завод компании Aluar — один из крупнейших в Латинской Америке. Построен в середине 1970-х годов. Годовая мощность завода составляет 100 тысяч тонн. Сырьё привозное .

См. также 
 Валлийская колония

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города. 
 Информация для туристов. 
 Новости города. 

Города провинции Чубут